Superligaen 2010-11 var den 21. sæson af den danske superliga siden oprettelsen. Den styres af DBU og blev indledt den 17. juli 2010 og sluttede den 29. maj 2011.

De to bedst placerede hold indtræder i 3. runde af kvalifikationen til Champions League, hvor nummer 1 indtræder i puljen for mestre, og nummer 2 indtræder i puljen for ikke-mestre, og sæsonen var således den første siden 1999-2000 med to danske pladser. Tredje- og fjerdepladsen gav adgang til kvalifikation til Europa League. Nr. 11 og 12 rykkede ned i 1. division.

Deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold var rykket ud af Superligaen sæsonen forinden:

 HB Køge
 AGF

Klubinformationer 
(pr. 24. maj 2011)

Stilling

Resultater

Resultatoversigt 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Topscorere

Fairplay 
Et godt resultat i denne stilling kan føre til en plads i Europa League 2011-12. DBU medregner dog andre parametre også, eksempelvis tilskuernes opførsel.

Oversigt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Dansk Boldspil-Unions officielle hjemmeside
 Hvemvandt.dk uofficiel statistikside for Superligaen

2010-11
Fodboldsæson 2010-11